Girl () — многозначное слово.

 «Girl» — песня группы The Beatles с альбома Rubber Soul (1965).
 «Girl» — песня и сингл группы Destiny’s Child с альбома Destiny Fulfilled (2004).
 Girl — студийный альбом певицы Данни Миноуг (1997).
 G I R L — второй студийный альбом певца Фаррелла Уильямса.
 Girl — второй студийный альбом американской певицы Марен Моррис.